Het ATP-toernooi van Boekarest 2010 (met de officiële naam BCR Open Romania 2010) werd gespeeld van 20 tot en met 26 september 2010. Plaats van handeling waren de gravelbanen van de BNR Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Boekarest
ATP-toernooi van Boekarest